Zdenka Fröhlichová nebo Zdeňka Fröhlichová může být:
 Zdeňka Fröhlichová (1908–1988) – česká historička a archivářka
 Zdenka Fröhlichová – slovenská biochemička (UPJŠ)